Лас Биснагас има више значења:

 Лас Биснагас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Биснагас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Биснагас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику